Goldene Brücke steht für:

 Goldene Brücke (Redewendung)
Bauwerke:
 Goldene Brücke (Düsseldorf), historische Fußgängerbrücke im Hofgarten Düsseldorf
 Goldene Brücke (Goldenstedt), Niedersachsen, Namensgeber für Goldenstedt
 Goldene Brücke (Meran), Südtirol, Italien
 Goldene Brücke (Vietnam)
Weiteres:
 Die goldene Brücke, deutscher Spielfilm von Paul Verhoeven (1956)
 Die goldene Brücke (Spiel), ein traditionelles Sing- und Reigenspiel für Kinder